Guillaumat est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Adolphe Guillaumat (1863–1940), militaire français ;
 Louis Guillaumat (1908–1994), ophtalmologue et professeur de médecine français, fils du précédent ;
 Pierre Guillaumat (1909–1991), ingénieur, homme d'affaires et homme politique français, frère du précédent ;
 Gérard Guillaumat (1923–2015), comédien français.

Notes et références 

Patronyme français